Brennan Point är en udde i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Inget land gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Brennan Point. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Brennan Point växer huvudsakligen savannskog. Trakten runt Brennan Point är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Västantarktis